Biografies:
 Leonardo da Vinci, arquitecte, músic, anatomista, inventor, enginyer, escultor i pintor italià.
 Leonardo DiCaprio, actor estatunidenc.
 Leonardo de Pisa (Leonardo Fibonacci), matemàtic italià.
 Leonardo Bruni, humanista, historiador i canceller de Florència.
 Leonardo Nascimento de Araújo, futbolista brasiler i actual entrenador.
 Leonardo dos Santos, futbolista brasiler.
 Leonardo José Aparecido Moura, futbolista brasiler.
 Leonardo Santiago, futbolista brasiler.

Toponímia:
 Leonardo (Nova Jersey), població dels Estats Units.

Altres
 '''''Leonardo (revista)